Laelia — род бабочек подсемейства Волнянки (Lymantriinae) из семейства Эребиды (Erebidae). Евразия, Африка.

Описание 
Ночные бабочки. Щупики длинные и прямые (направлены вперед) с сильно опушенным вторым члеником и длинным третьим члеником. Усики у самцов с длинными ветвями, у самок короткие. Передние крылья выступают больше, чем у рода Aroa, где перепонка крыла образует небольшую вогнутость на вентральной стороне за пределами верхнего угла ячейки. Жилкование аналогичное.

Классификация 
Более 100 видов. Род был впервые выделен в 1828 году английским энтомологом Джеймсом Стивенсом на основании типового вида .

 Laelia actuosa Hering, 1926
 Laelia acuta (Snellen, 1881)
 Laelia adalia Swinhoe, 1900
 Laelia aegra Hering, 1926
 Laelia amabilis Aurivillius, 1879
 Laelia amaura Hering, 1926
 Laelia amaurotera Collenette, 1932
 Laelia anamesa Collenette, 1934
 Laelia andricela Collenette, 1936
 Laelia atestacea Hampson, [1893]
 Laelia aureus Janse, 1915
 Laelia barsineides (Holland, 1893)
 Laelia basibrunnea (Holland, 1893)
 Laelia bethuneana Strand, 1914
 Laelia bifascia Hampson, 1905
 Laelia bilati Dufrane, 1940
 Laelia bonaberiensis (Strand, 1915)
 Laelia buana (Moore, 1859)
 Laelia buruana (Holland, 1900)
 Laelia calamaria Hampson, 1900
 Laelia cardinalis Hampson, [1893]
 Laelia cinnamomea (Moore, 1879)
 Laelia clarki Janse, 1915
 Laelia coenosa (Hübner, [1808])
 Laelia colon (Hampson, 1891)
 Laelia conioptera Collenette, 1936
 Laelia dabano Collenette, 1934
 Laelia devestita (Walker, 1865)
 Laelia dochmia Collenette, 1961
 Laelia eos Hering, 1926
 Laelia erythrobaphes Collenette, 1934
 Laelia eutricha Collenette, 1931
 Laelia exclamationis (Kollar, 1848)
 Laelia extrema Hering, 1926
 Laelia farinosa Röber, 1925
 Laelia fasciata (Moore, [1883])
 Laelia figlina Distant, 1899
 Laelia flandria Collenette, 1937
 Laelia fracta Schaus & Clemens, 1893
 Laelia furva Turner, 1931
 Laelia gigantea Butler, 1885
 Laelia gwelila (Swinhoe, 1903)
 Laelia haematica Hampson, 1905
 Laelia heringi Schultze, 1934
 Laelia heterogyna Hampson, [1893]
 Laelia hodopoea Collenette, 1955
 Laelia hypoleucis Holland, 1893
 Laelia janeschi Hering, 1926
 Laelia japonibia Strand, 1911
 Laelia juvenis (Walker, 1855)
 Laelia lavia Swinhoe, 1903
 Laelia leucolepis Mabille, 1897
 Laelia lignicolor Holland, 1893
 Laelia lilacina Moore, 1884
 Laelia litura (Walker, 1855)
 Laelia lophietes Collenette, 1932
 Laelia lutulenta Collenette, 1960
 Laelia madagascariensis Collenette, 1934
 Laelia marginepunctata Bethune-Baker, 1908
 Laelia mesoxantha Hering, 1926
 Laelia monoscola Collenette, 1934
 Laelia municipalis Distant, 1897
 Laelia nebrodes Collenette, 1947
 Laelia nigripulverea Janse, 1915
 Laelia obsoleta (Fabricius, 1793)
 Laelia ocellata Holland, 1893
 Laelia ochripalpis Strand, 1914
 Laelia omissa (Holland, 1893)
 Laelia ordinata (Karsch, 1895)
 Laelia orthra Collenette, 1936
 Laelia paetula (Hering, 1926)
 Laelia pallida Moore, 1884
 Laelia pantana Collenette, 1938
 Laelia perbrunnea Hampson, 1910
 Laelia phaeobalia Collenette, 1932
 Laelia phillipinensis Collenette, 1934
 Laelia polia Collenette, 1936
 Laelia prolata Swinhoe, 1892
 Laelia pulcherrima (Hering, 1926)
 Laelia punctulata (Butler, 1875)
 Laelia pyrrhothrix Collenette, 1938
 Laelia rhodea Collenette, 1947
 Laelia rivularis Hampson, 1910
 Laelia robusta Janse, 1915
 Laelia rogersi Bethune-Baker, 1913
 Laelia rosea Schaus & Clements, 1893
 Laelia rufolavia Hering, 1928
 Laelia siga Hering, 1926
 Laelia somalica Collenette, 1931
 Laelia stigmatica (Holland, 1893)
 Laelia straminea Hampson, 1910
 Laelia striata Wileman, 1910
 Laelia subrosea (Walker, 1855)
 Laelia subviridis Janse, 1915
 Laelia suffusa (Walker, 1855)
 Laelia swinnyi Janse, 1915
 Laelia testacea (Moore, 1879)
 Laelia turneri Collenette, 1934
 Laelia umbrina (Moore, 1888)
 Laelia unicoloris van Eecke, 1928
 Laelia uniformis Hampson, 1891
 Laelia venosa Moore, 1877

Примечания

Литература 
 Freina J.J. de 2012. Neue Arten von Ocnerogyia Staudinger, [1892] aus Nordoman und Südiran sowie Anmerkungen zu westhimalayanischen Charnidas Walker, 1855 und Laelia Stephens, 1828 (Lepidoptera: Erebidae, Lymantriinae, Orgyiini). Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N.F. 33(2/3): 73-80.

Ссылки 
 AfroMoths: Laelia Stephens, 1828
 Funet: Laelia Stephens, 1828
 Fauna Europaea: Laelia Stephens, 1828
 BioLib: Laelia Stephens, 1828
 ButMoth: Laelia Stephens, 1828. Butterflies and Moths of the World
Волнянки
Роды чешуекрылых